Mardi steht für:

 französisch für Dienstag
 Mardi (Herman Melville), Roman
 MaRDI (Mathematical Research Data Initiative), wissenschaftliches Konsortium zum Aufbau einer mathematischen Datenbibliothek gemäß FAIR-Prinzipien

Siehe auch:
 Mardi Gras
 Mardis
 Mardié
 Marti